Carpeaux peut désigner :

Patronymes 

 Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), sculpteur, peintre et dessinateur français ;
 Otto Maria Carpeaux (1900-1978), né Otto Karpfen, critique littéraire et essayiste brésilien d'origine autrichienne.

Toponymes 

 Fontaine Carpeaux, monument parisien ;
 Square Carpeaux, square du  arrondissement de Paris ;
 Rue Carpeaux, voie du  arrondissement de Paris ;
 Rue du Square-Carpeaux, voie du  arrondissement de Paris.

Autres 
 Prix de danse du cercle Carpeaux (1982), prix de danse français.